Джон Митчелл:
 Митчелл, Джон (1711—1768) — английский колониальный географ, ботаник и врач, создатель самой подробной карты восточной Северной Америки XVIII века.
 Митчел, Джон (1815—1875) — ирландский политический деятель.
 Митчелл, Джон (более известный как Митч Митчелл; 1947—2008) — английский музыкант, ударник, продюсер.
 Митчелл, Джон Кэмерон (род. 1963) — американский режиссёр, продюсер, писатель и актёр.
 Митчелл, Джон Лендрум (1842—1904) — американский политик, конгрессмен-демократ, сенатор от штата Висконсин.
 Митчелл, Джон Ньютон (1913—1988) — генеральный прокурор США.